Vision (lateinisch visio für „Anblick, Erscheinung“) steht für:

 Vision (Religion), Erscheinung im religiösen Sinne
 Vision (Messe), Messe für Bildverarbeitung
 Vision (Programm), Computerprogramm zur Bildschirmüberwachung
 Vision (Thomas Mann), Text von Thomas Mann (1893)
 Vision (Album), Album von Kurdo (2017)
 Vision, Comicfigur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Vision
 Vision, Originaltitel von Die Blüte des Einklangs, französisch-japanischer Film von Naomi Kawase (2018)
 Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen, deutscher Film von Margarethe von Trotta (2009)
 Vision Capital, britische Investorengruppe
 Vision Sensor, System zum Aufnehmen und Interpretieren von Bildern
 Mount Vision, Berg auf Black Island, Ross-Archipel, Antarktis
 Die Vision, deutsche Band

im weiteren Sinn für:
 Erscheinung
 Strategie (Wirtschaft), Ausrichtung eines Unternehmens

Siehe auch:
 Visi On, grafische Benutzeroberfläche
 Visionssuche, spirituelle Praxis